Žiče (gmina Domžale) – wieś w Słowenii, w gminie Domžale
 Žiče (gmina Slovenske Konjice) – wieś w Słowenii, w gminie Slovenske Konjice